

События 

 1 января — умер Марино Морозини, дож Венеции.
 18 января — король Кипра Генрих I умирает и преемником стал его новорождённый сын Гуго II.
 28 апреля — японский монах Нитирэн заявляет, что наивысшее учение Будды сосредоточено в Лотосовой Сутре и вводит в практику мантру Нам' Мё: хо: Рэнгэ Кё:. Основание школы Нитирэн-сю.
 7 мая — Гийом де Рубрук покидает Константинополь, направляясь на Волгу, в ставку хана Бату. В декабре этого же года Рубрук прибывает в столицу Монгольской империи Каракорум.
 Июль — Вильгельм Голландский побеждает фламандскую армию в Весткапелле.
 6 июля — Миндовг коронован как король Литвы.
 14 мая — послание римского папы Иннокентия IV о крестовом походе против татар.
 1253—1254:
 Война Венгрии с Чехией. Поход в Чехию войск венгерского короля Белы IV и князя Галицко-Волынской Руси Даниила Романовича, а также короля Польши Болеслава Стыдливого.
 Николо и Маффео Поло выехали из Венеции. Рождение сына Николо — Марко Поло.
 Вторжение монголов во главе с Хубилаем в государство Дали. Территория Дали полностью захвачена и присоединена к Монгольской империи.
 Оломоуц (Чехия) получил статус города.
 Крупное восстание бедуинов в Египте.

Правители 
 Чехия — Пржемысл Оттокар II (1253—1278).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1253 году
 Амир Хусро — поэт

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1253 году
 1 января — Марино Морозини, венецианский дож.
 18 января — Генрих I (король Кипра).
 8 июля — Тибо IV Шампанский.
 22 сентября — Догэн, основатель школы Сото-сю в Дзэн-буддизме.
 9 октября — Роберт Гроссетест, английский философ.
 Альбрехт IV (граф Тироля).
 Феодор Комнин Дука — бывший император Фессалоникской империи.

См. также

Примечания